Numele Constantin Pârvulescu se poate referi la:
 Constantin Pârvulescu (astronom), astronom, astrofizician și profesor universitar român;
 Constantin Pârvulescu, politician comunist român, oponent activ al lui Nicolae Ceaușescu.